Het est un nom qui peut désigner :
 Het, un patriarche biblique ;
 het, la huitième lettre de l'alphabet hébreu ;
 Het, un peuple indien d'Argentine aujourd'hui disparu ;
 het, en vietnamien, dans les arts martiaux, le cri de combat qui précède ou accompagne l'application d'une technique ;
 Het, un album de Masada.

 Hets, le titre original du film suédois Tourments.

HET est un sigle qui peut désigner :
 hypothèse extraterrestre, une hypothèse qui propose d'interpréter certaines observations d'ovnis comme des manifestations d'une forme d'intelligence extraterrestre ;
 Hobby–Eberly Telescope (en français, télescope Hobby-Eberly), un télescope de 9,2 m situé à l'observatoire McDonald, au Texas, aux États-Unis.